Clelandina est un  genre éteint de thérapsides gorgonopsiens appartenant à la sous-famille également éteinte des rubidgéinés, ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud et dont une seule espèce est connue, Clelandina rubidgei, décrite par Robert Broom en 1948. Les fossiles de ce gorgonopsien sont relativement rares, car seuls quatre spécimens ont été trouvés depuis sa première découverte.

Description 

Clelandina rubidgei possède un anneau sclérotique extraordinairement petit par rapport à la taille de son orbite, ce qui implique qu'il était diurne. C'est le seul rubidgeiné avec un anneau sclérotique préservé, donc on ne sait pas si ce trait était partagé par d'autres membres de la sous-famille. Comme toutes les rubidgeinés, c'était un animal de grande taille, avec un crâne mesurant jusqu'à  de long. L'animal avait une dentition réduite, les dents postérieures aux canines étant absentes et remplacées par une crête osseuse.

Classification 

Clelandina partage de nombreuses caractéristiques avec les genres Rubidgea et Dinogorgon, ce qui a conduit certains auteurs à les synonymiser. Tous les trois sont maintenant considérés comme faisant partie de la même tribu, les Rubidgeini, plutôt qu'au même genre.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 paleodb.org 
 www.paleofile.com Liste alphabétique - section C. 
 L'origine et l'évolution des mammifères par Tom Kemp. Publié en 2005, Oxford University Press.  ISBN

Gorgonopsia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1948
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Espèce décrite en 1948